Лас Гранадас има више значења:

 Лас Гранадас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гранадас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Гранадас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гранадас (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику